Bighorn Sheep  (Ovis canadensis), espècie d'oví d'Amèrica del Nord de banyes grosses
 Big Horn (CDP), concentració de població designada pel cens al comtat de Sheridan a l'estat de Wyoming (EUA)
 Bosc Nacional Bighorn, àrea protegida situada al centre-nord de Wyoming (Estats Units) dins de les muntanyes Bighorn (Bighorn Mountains)
 Comtat de Big Horn, comtat dels Estats Units a l'estat de Wyoming
 Reserva índia Big Horn 144a, reserva índia a Alberta situada vora el comtat de Clearwater (Canadà)
 riu Bighorn, afluent del Yellowstone que travessa els estats de Wyoming i Montana a l'oest dels Estats Units